Андре́й Сипа́йло (; 7 января 1971, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — латвийский футбольный арбитр, а также тренер детской команды «Даугава» 2001 года рождения.

В Латвийской футбольной федерации Андрей Сипайло является футбольным координатором Даугавпилса, а также ответственным за действия арбитров в Латгальском регионе.

В 2012 году не вошёл в список судей ФИФА от Латвии.

С 2012 года — инспектор.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Сипайло на сайте детского футбольного центра «Даугава»
 Профиль на сайте soccerway.com

Футбольные тренеры Латвии
Футбольные судьи Латвии